Ел Ембокадеро има више значења:

 Ел Ембокадеро (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Ембокадеро, Агва Пријета (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ембокадеро (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ембокадеро (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Ембокадеро (Хала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Ембокадеро (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Ембокадеро (Иламатлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику